Brongniart ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Brongniart (1801–1876), französischer Botaniker und Phytopaläontologe
 Alexandre Brongniart (1770–1847), französischer Mineraloge und Naturforscher
 Alexandre-Théodore Brongniart (1739–1813), französischer Architekt
 Antoine-Louis Brongniart (1742–1804), französischer Chemiker
 Charles Brongniart (1859–1899), französischer Paläontologe und Entomologe

Siehe auch:
 Palais Brongniart